Růže má více významů:

botanika
 Růže – rod rostlin z čeledi růžovité
 Růže šípková – latinsky Rosa canina
 slézová růže – synonymum pro sléz (Malva) a také proskurník lékařský
 růže z Jericha – rostliny Anastatica hierochuntica a Selaginella lepidophylla 
 čínská růže – ibišek Hibiscus rosa-sinensis
 vodní růže – poněkud zastaralé, spíše básnické označení leknínu

více významů
 Bílá růže

lékařství
 Erysipel – nakažlivá kožní choroba Růže

umělecká díla
 Jméno růže – román Umberta Eca
 Jméno růže (film) – film na motivy této knihy
 Papírové růže – dílo Jiřího Žáčka
 Veřejná růže – dílo Paula Éluarda
 Růže na úvěr – dílo Elsy Trioletové
 Lev a Růže – dílo Ludmily Vaňkové
 Labuť a růže – dílo Erika Adolfa Saudka
 Růže ran – dílo Erika Adolfa Saudka
 Úlomky hologramové růže – dílo Williama Gibsona
 Hotel Nová růže – dílo Williama Gibsona
 Černá růže – dílo Waltera Wilhelma Goetzeho
 Černá růže – dílo Karla Sabiny
 Divoká růže – dílo Rudolfa Frimla
 Sopečná růže – dílo Davida Herberta Lawrence
 Růže z papíru – píseň (jedna z mnoha od bratrů Jana a Františka Nedvědových)
 Růže z Texasu – populární píseň zpěváka Waldemara Matušky
 Píseň o stromu a růži – český film s Vjačeslavem Tichonovem v hlavní roli
 Kawasakiho růže – český film

místní názvy
Černá růže (pasáž) – pražská pasáž v centru města na Novém Městě 

historie
 Války růží – série několika konfliktů v Anglii v druhé polovině 15. století, nazvaných podle heraldických odznaků – červené, resp. bílé růže – hlavních účastníků, Yorků a Plantagenetů. 
 Revoluce růží (nebo také Růžová revoluce) – pokojné demonstrace v Gruzii v roce 2005 – symbolem protestů byly růže

geologie
 saharská růže – vápnité konkrece připomínajécí květ růže, nacházející se na Sahaře

myslivost
 okrouhlá perlitá příruba u kořene parohu u savců z čeledě jelenovití

šlechtické rody
 Páni z Růže — Rožmberkové (resp. obecněji Vítkovci)

televizní cena
 Zlatá růže – mezinárodní festival v Lucernu (dříve v Montreux)

zdrobnělina
 Růžička – malá růže; také příjmení různých osob

nakladatelství
 Růže, nakladatelství – nakladatelství v Českých Budějovicích od 1958, název Nakladatelství Růže od 1968 do 1992
 Růže s.r.o. – od 2004 nakladatelství v Krníně, pošta Velešín u Českých Budějovic

Související články 
 Růžena – ženské křestní jméno
 růžovka – druh muchomůrky
 růženín – polodrahokam (růžově zbarvený druh křemene)
 růženec – v řadě náboženských tradic meditativní opakovací modlitba; pomůcka při modlení (k počítání modliteb) v podobě šňůrky s navlečenými korálky a křížkem,

Externí odkazy